Casties ancienne commune française de la Haute-Garonne de venue Casties-Labrande
 Jean-Claude Casties footballeur français